Флаг муниципального образования Начикинское сельское поселение Елизовского муниципального района Камчатского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 9 февраля 2012 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7535.

Описание 
Описание флага, утверждённое 9 февраля 2012 года решением Собрания депутатов Начикинского сельского поселения № 73, гласит:

Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое вертикально по середине и горизонтально в отношении 4:1 на красную и голубую части у древка и белую и красную части у свободного края. В середине полотнища из точки пересечения разделяющих линий — бьющий вверх двухцветный фонтан, белого цвета слева и голубого цвета справа (из герба Начикинского сельского поселения).

На сайте Союза геральдистов России, разработчиков флага, приведено другое описание флага:

Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое вертикально по середине и горизонтально в отношении 4:1 на красную и белую части у древка и белую и красную части у свободного края. В середине полотнища из точки пересечения разделяющих линий — бьющий вверх двухцветный фонтан, белого цвета слева и голубого цвета справа (из герба Начикинского сельского поселения).

Обоснование символики 
Начикинское сельское поселение известно на Камчатке и далеко за её пределами термальными минеральными водами, которые используются и в лечебных целях и для обогрева домов и учреждений. Эта особенность поселения легла в основу флага.

Фонтан на фоне переменных цветов верхней части полотнища — символ термальных минеральных вод имеющих многообразное применение в жизни местных жителей. Красная часть полотнища — символ применения этих вод в целях обогрева, серебряная (белая половина) — символ применения вод в лечебных целях (белый цвет — цвет белых халатов врачей).

Форма фонтана в виде сердца — символизирует любовь жителей Начикинского сельского поселения к своей малой Родине, а также символизирует лечебные свойства минеральных источников, способствующих поддержанию здоровья людей.

Нижняя часть полотнища (белая и красная) — символизирует камчатскую землю, вулканическая деятельность которой проявляется выходом на поверхность горячей воды (красная половина). Отдав своё тепло людям, вода возвращается в недра холодной (белая половина).

Красный цвет — символ силы, мужества, труда, красоты и праздника.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, благородства, духовности; цвет бескрайнего неба и водных просторов.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания

Примечания